Au petit bonheur peut faire référence à : 
 Au petit bonheur, une pièce de Marc-Gilbert Sauvajon, créée en 1944 ;

 Au petit bonheur, un film français de Marcel L'Herbier sorti en 1946 et adapté de la pièce précédente ; 

 Aux petits bonheurs, un film français de Michel Deville sorti en 1994 ; 
 Au p'tit bonheur, un groupe français, auteur de la chanson J'veux du soleil (1991).

Voir aussi
 « Au petit bonheur la chance », une expression populaire française ; 
 Au petit bonheur la chance (Glückliche Fügung), un téléfilm germano-suisse d'Isabelle Stever diffusé en 2010.